Unis  – faraone della V dinastia egizia
 Unità Interventi Speciali (UnIS) – Teste di cuoio italiane dipendenti dal Ministero dell’Interno.
 United Nations International School  – scuola internazionale a New York
 United Nations Information Service Vienna  – centro di informazioni dell'ONU a Vienna
 University Centre in Svalbard  – università della Norvegia
 Université du Sahel  – università del Senegal